Jean-Philippe Rameau, componist
 Rameau (inslagkrater), is een inslagkrater op Mercurius
 Rameau (piano), pianomerk